Иван Климентов Шапкарев е български общественик, публицист, историк.

Биография 
Роден е през 1919 г. в София и произхожда от видния охридски род Шапкареви. Син е на революционера Климент Шапкарев и е внук на фолклориста Кузман Шапкарев, а негов брат е проф. Петър Шапкарев. Умира през 1998 година в София. Автор е на книгите „Четива по Средновековна история“ (1960), „Голямата селска война в Германия (1524-1525 г.)“ (1967), „Христоматия по история на средните векове“ (съавтор, 1976), „Полет към свободата“ (1977) и други.

Родословие

Бележки 

Български историци от Македония
Български публицисти
Български общественици от Македония
Иван
По произход от Охрид